Herrnholz ist der Ortsname von

 Herrnholz (Emmering), Ortsteil der Gemeinde Emmering, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Herrnholz (Geratskirchen), Ortsteil der Gemeinde Geratskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Herrnholz (Schöllnach), Ortsteil des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Herrnholz (Sonnen), Ortsteil der Gemeinde Sonnen, Landkreis Passau, Bayern
 Herrnholz (Gemeinde Scharten), Ortschaft der Gemeinde Scharten, Bezirk Eferding, Oberösterreich

Außerdem eine Waldfläche bei Stammersdorf (21. Wiener Gemeindebezirk Floridsdorf): Herrnholz (Stammersdorf)

Siehe auch:
 Herholz